Абу-ль-Хасан Али ибн Абдуллах ибн Сайф (), более известный как Аллавайх (Аллуя) аль-Асар (; годы активности: ок. 800—854 гг.) — певец согдийского происхождения при дворе Аббасидских халифов Харуна ар-Рашида и его преемников.

Дед Аллавайха, пленник из Согдианы, был вольноотпущенником (мавла) во времена Омейядов. Аллавайх аль-Асар был учеником . В трудах современников он,  (сын Ибрахима аль-Мавсили) и  часто упоминались вместе. Аллавайху нравился стиль новаторской «романтической» школы, введённый Ибрахимом ибн аль-Махди, и, по словам : «Возможно, мы должны увидеть в его введении персидских элементов в старую арабскую музыку некоторые признаки национальных предпочтений». Однако к следующему столетию, согласно «Китаб аль-Агани», традиционалистские взгляды Исхака аль-Мавсили не сдали своих позиций.

Примечания

Литература 
 

Умершие в 850-е годы
Персоналии:Согдиана
Персоналии:Аббасидский халифат